CUA est un codon pour la leucine, selon le code génétique.

CUA, sigle composé des trois lettres C, U et A, peut également faire référence à :
 Commission de l'Union africaine ;
 , un environnement graphique, en informatique ;
 Communauté urbaine d'Alençon ;
 Communauté urbaine d'Arras ;
 Catholic University of America (en français, Université catholique d'Amérique).

CUA est aussi un code qui peut également faire référence à :
 , en Basse-Californie-du-Sud, au Mexique, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports